Ogg - um formato livre de encapsulamento de multimídia ou arquivo recipiente orientado a stream
Ogg Ibrahim - um jornalista brasileiro

Desambiguação